Hainsdorf ist der Name folgender Orte:

 Hainsdorf im Schwarzautal, ehemalige Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hainsdorf (Gemeinde St. Andrä), Ortschaft der Gemeinde St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Hainsdorf-Brunnsee, Ort und Katastralgemeinde von Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Haindorf
 Heinsdorf